Гран-при Сингапура  года — шестнадцатый этап чемпионата Формулы-1 2008 года, прошёл с 26 по 28 сентября 2008 года на трассе Марина Бей.

Стал 800-м по счету Гран-при и первым в истории Формулы-1, проведённым в тёмное время суток. Также во время гонки были впервые использованы электронные маршалы, регламентирующие действия гонщиков.

Предыдущий автоспортивный Гран-при Сингапура прошёл в 1973 году и не входил в расписание Формулы-1.

30 августа 2009 года ФИА объявила о начале расследования обстоятельств аварии Нельсиньо Пике на Гран-При Сингапура'08, ставшей ключевым фактором победы Фернандо Алонсо в этой гонке. По результатам расследования было объявлено, что авария Пике была запланирована гонщиком, а также главой команды Флавио Бриаторе и главным инженером Пэтом Симондсом.

Расписание Гран-при 

Источник:

Свободные заезды

Квалификация 

Ясно. Темно. Сухо. Температура воздуха +29С, трассы +30С

Гонка 

На первых кругах после старта ситуация практически не изменилась и обошлось без инцидентов. На 14-м круге произошла авария Нельсиньо Пике: бразилец намеренно разбил автомобиль, в результате чего на следующем круге появилась машина безопасности, которая кардинально изменила ход гонки: лидеры заезда опустились вниз, шедшие сзади гонщики поднялись наверх. Во время первого пит-стопа Фелипе Массы механик слишком рано подал ему зелёный свет и он выехал из боксов вместе с заправочным шлангом, после чего остановился в конце пит-лейн, ждал пока механики обслужат его напарника Кими Райкконена, добегут до него через весь пит-лейн и с большим трудом вынут заправочный шланг из его машины, в результате чего Фелипе потерял очень много времени и откатился в самый конец пелетона на последнее место. После этого судьи ещё и оштрафовали гонщика проездом по питлейну; все шансы на очки были потеряны. В результате выезда машины безопасности выиграли те, кто заехал в боксы раньше остальных, Фернандо Алонсо, который заехал в боксы раньше всех, на 12-м круге ещё до аварии Пике, поднялся с 15 места на 5-е, а потом благодаря оттянутому второму пит-стопу вышел на 1 место и выиграл гонку. Нико Росберг, который заехал в боксы после выезда машины безопасности и до открытия пит-лейна, вышел в лидеры гонки, но был оштрафован 10 секундной остановкой в боксах и в итоге занял второе место на подиуме. Льюис Хэмилтон отброшенный после первого пит-стопа на 8 место пришёл к финишу третьим. Кими Райкконен шедший в конце гонки на 5 месте, за 4 круга до финиша зашёл широко в поворот, подпрыгнул на опасном поребрике, потерял контроль над машиной, врезался в стену и сошёл.

|}

Ситуация в чемпионатах после Гран-при 
В лидирующей группе ситуация по местам не изменилась, Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от Фелипе Массы до 7 очков, для победы британца в чемпионате мира ему не необходимо во всех оставшихся гонках занимать вторые места, даже если Масса выиграет все оставшиеся гонки.

Кубица, Райкконен и Хайдфельд сохранили лишь математические шансы на победу в чемпионате мира, для этого им надо выиграть все три Гран-при, с условием, что все соперники наберут в Японии, Китае и Бразилии лишь несколько очков.

Команда McLaren обошла Ferrari в кубке конструкторов и имеет перевес в 1 очко.

Круги лидирования 
Фелипе Масса 17 (1-17), Нико Росберг 11 (18-28), Ярно Трулли 5 (29-33), Фернандо Алонсо 28 (34-61).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 Результаты Гран-при на официальном сайте 
 Live Timing отчет о Гран-при 
 Покруговой отчет о гонке на сайте f1news.ru 

Гран-при Сингапура
Сентябрь 2008 года
Скандалы в Формуле-1